1 dzielnica miasta w Niemczech:
 Moorhusen – dzielnica Elmshorn

1 gmina w Niemczech:
 Moorhusen – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Steinburg